Боровичиха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 34 км, до центра муниципального образования Сметанино — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Киселево, Сметанино, Матвеевская.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района